Isao Homma (本間 勲 Homma Isao, Nakajo, 19 de abril de 1981) é um futebolista japonês que atua como volante. Atualmente defende o Tochigi SC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata